Windows-1252, znane także jako CP-1252, jest 8–bitowym kodowaniem znaków będącym nadzbiorem kodowania ISO-8859-1, różniącym się od niego tym, że używane są miejsca znaków kontrolnych z przedziału 0x80–0x9F. Windows-1252 jest stosowane w systemach Microsoft Windows z angielskojęzycznymi bądź zachodnioeuropejskimi ustawieniami językowymi.

Wiele przeglądarek internetowych traktuje ISO-8859-1 jako Windows-1252 (kody kontrolne są zabronione w HTML), więc znaki z przedziału kodów kontrolnych widziane są na stronach internetowych jako wartości z CP-1252.

Powszechnym nieporozumieniem jest uważanie, że ANSI jest jednoznaczne z tą stroną kodową. Tak naprawdę Windows używa określenia „ANSI” w odniesieniu do kodowania systemowego, czyli w anglojęzycznych lub zachodnioeuropejskich wersjach systemów Windows będzie to Windows-1252. Dla polskojęzycznej wersji systemu będzie to Windows-1250.

Porównanie z ISO 8859-1 

Gdzie „NZ” oznacza znak niezdefiniowany w kodowaniu, „ZK” oznacza znak kontrolny, a „Znak” oznacza znak wspólny dla obydwu kodowań.

Tablica kodów 
Poniższa tabela przedstawia znaki i ich szesnastkowe kody w Windows-1252.

W powyższej tabeli znak o kodzie 0x20 to zwykła spacja, 0xA0 to twarda spacja, a znak 0xAD to miękki dywiz.
Według informacji dostępnych na stronach Microsoftu i konsorcjum Unicode, miejsca o kodach 0x81, 0x8D, 0x8F, 0x90 i 0x9D są nieużywane, jednak, pomimo to odwołania w Windows API, odpowiedzialne za konwertowanie znaków ze stron kodowych na Unicode, mapują te wartości na odpowiadające im kody kontrolne C1. Symbol Euro (€) z pozycji 0x80 był nieobecny we wcześniejszych wersjach tej strony kodowej, tak jak S i Z z haczykiem (Š, š, Ž, ž).

Mapowanie na Unicode 
Poniższa tabela przedstawia miejsca znaków z Windows-1252 w Unicode.

Linki zewnętrzne 
 Archiwalna strona producenta o Windows-1252 

Strony kodowe Windows

de:ISO 8859-1#Windows-1252